Франшвил може да се односи на:

 Франшвил (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Франшвил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Франшвил (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Франшвил (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Франшвил (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Франшвил (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Франшвил (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Франшвил (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона